Антони́на — женское русское личное имя латинского происхождения; образовано от прилагательного  («Антониев», «принадлежащий Антонию»). Последнее восходит к древнеримскому родовому имени  (см. Антонии); происхождение которого неизвестно и соотносится, по одной из версий, с этрусским языком. Другая версия связывает  с заимствованием из древнегреческого: возможно, оно происходит от ,  («состязаться», «вступать в бой») — одного из эпитетов Диониса. Известна народная форма имени, получившая распространение — Антони́да. Мужское парное имя — Антонин. Иной версией можно назвать происхождение имени Антонина от слова  (а́нтос), что в переводе с греческого означает «цветок». Так согласно этой версии, имя Антонина означает «цветок».

Именины 
Православные именины (даты приводятся по григорианскому календарю):
 9 января, 22 января, 30 января, 14 марта, 20 марта, 23 июня, 26 июня, 10 августа
Католические именины:
 25 февраля, 1 марта, 3 мая, 4 мая, 12 июня

Примечания 

Русские женские имена